Biologia: ocel (anatomia), òrgan fotosensible, propi de diversos animals pluricel·lulars
 Biografies:
 Ocel o Ocil, ambaixador espartà.
 Ocel Lucà, filòsof pitagòric romà,